La rue de la Parcheminerie peut faire référence à :
 rue de la Parcheminerie, voie du  de Paris, en France ;
 rue de la Parcheminerie, ancien nom de la rue des Blancs-Manteaux, dans le  de Paris, en France ;
 rue de la Parcheminerie, ancien nom de la rue Berbisey, rue historique de la commune de Dijon, en France.